Католический университет Лувена — название двух бельгийских университетов, образовавшихся в 1968 году на базе старинного Католического университета Лувена (), существовавшего с 1425 года:

 Лёвенский католический университет, нидерландоязычная ветвь, которая осталась в Лёвене на месте старого университета.
 Лувенский католический университет, франкоязычная ветвь, переехавшая в новый город Лувен-ля-Нёв, Валлония.

Университеты Бельгии